È stata la prima edizione del torneo.

Misaki Doi ha sconfitto in finale Anna-Lena Friedsam col punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Dar'ja Gavrilova (quarti di finale)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Yanina Wickmayer (primo turno)

  Teliana Pereira (primo turno)
  Misaki Doi (campionessa)
  Kirsten Flipkens (secondo turno)
  Nao Hibino (primo turno)

Wildcard 

  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Catherine Bellis (secondo turno)
  Casey Dellacqua (primo turno)

  Dar'ja Gavrilova (quarti di finale)
  Teliana Pereira (primo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

San Antonio Open 2016
WTA Tour 2016